Мусси ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Мусси, Ален (род. 1981) — канадский киноактёр и каскадёр.
 Мусси, Андрей Петрович — российский спортивный деятель французского происхождения.
 Мусси, Камилло (1911—1940) — итальянский хоккеист.
 Мусси, Роберто (род. 1963) — итальянский футболист, серебряный призёр чемпионата мира 1994 года.
 Мусси, Фабио (род. 1948) — итальянский политик.

Топонимы 
 Мусси — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. 
 Мусси-Вернёй — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.